Lischka (deutsch: Fuchs) ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Lischka (* 1947), österreichischer Kinderfacharzt
 Benjamin Lischka (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Burkhard Lischka (* 1965), deutscher Politiker (SPD), Bundestagsabgeordneter
 Clemens Lischka (* 1953), deutscher Musikpädagoge, Komponist und Autor
 Gerhard Johann Lischka, Berner Medien- und Kulturphilosoph
 Johann Christoph Lischka (1650–1712), böhmischer Maler
 Johannes Lischka (* 1987), deutscher Basketballspieler
 Juliane A. Lischka, deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Karin Lischka (* 1979), österreichische Schauspielerin
 Konrad Lischka (* 1979), deutscher Journalist
 Kurt Lischka (1909–1989), NS-Kriegsverbrecher
 Rainer Lischka (* 1942), deutscher Komponist
 Vera Lischka (* 1977), österreichische Sportlerin und Politikerin (SPÖ)

Siehe auch:

 Liška